Die Première Division 2018 war die 58. Auflage der Fußballmeisterschaft in Kamerun. Meister wurde Rekordsieger Cotonsport Garoua. Absteigen mussten Unisport de Bafang, Aigle Royal Menoua und der Yaoundé FC II.

Abschlusstabelle 

|}

Weblinks 
 Abschlusstabelle bei RSSSF.com

Fußballwettbewerb in Kamerun
Fußballsaison 2018